Seehund steht für:

 Seehund, Robbe aus der Familie der Hundsrobben
 Seehund (U-Boot), Serie deutscher Kleinst-U-Boote im Zweiten Weltkrieg
 Seehund-Klasse, Minenräumdrohnen der Deutschen Marine

Siehe auch: